Spanish River ist der Name folgender Flüsse:

 Spanish River (Huronsee), Fluss in Ontario, Kanada
 Spanish River (Jamaika), Fluss in Jamaika
 Spanish River (Boca Raton), Fluss in Boca Raton, Florida, Vereinigte Staaten